Berthold Technologies ist ein international tätiger Anbieter von Prozessmesstechnik, Strahlenschutz und Bioanalytik. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Bad Wildbad verfügt über Niederlassungen in 7 Ländern außerhalb Deutschlands. 2017 erzielte das Unternehmen mit 330 Mitarbeitern einen Umsatz von 77 Mio. Euro.

Geschichte 

Berthold Technologies wurde 1949 von Rudolf Berthold unter dem Namen „Laboratorium Prof. Dr. Rudolf Berthold“ im vormaligen Hotel kühler Brunnen in Bad Wildbad gegründet.

Schwerpunkt waren Messgeräte für industrielle Anwendungen. 1960 wurde der Geschäftsbereich Bioanalytik und 1967 der Geschäftsbereich Strahlenschutz gegründet. Seit 1949 ist das Unternehmen – mit Ausnahme von 1989 bis 2000 – in Privatbesitz. Im Jahre 2017 wurde das Unternehmen Berthold Detection Systems GmbH übernommen und in den Geschäftsbereich Bioanalytik eingegliedert. 2019 wurde mab solutions GmbH erworben, die Kontaminationsmessgeräte für  Menschen und Fahrzeuge   entwickelt hat.

Bedeutende Produkte:

 1950: Erstes radiometrisches Messsystem
 1960: Erster Kontaminationsmonitor
 1986: Becquerel-Monitor zur Kontrolle der Radioaktivität in Lebensmitteln
 1987: Berührungsfreie Massenflussbestimmung mit der „Bandwaage“
 2006: Kontaminationsmessung mit flächigen Szintillationsdetektoren

Geschäftsbereiche 

 Prozessmesstechnik: Berührungslose Messtechnik auf Basis von Radiometrie oder Mikrowellen zum Einsatz in extremen Messbedingungen. Messgrößen sind Füllstand, Dichte, Massenstrom, Konzentration und Feuchte. Schwerpunktbranchen sind: Chemie, Petrochemie, Papier, Kraftwerke, Bergbau, Stahl und Nahrungsmittel.
 Strahlenschutz: Geräte zur Messung von radioaktiver Kontamination, Dosis- und Dosisleistung, Aktivität und luftgetragenen Aktivitätskonzentrationen. Die Einsatzbereiche liegen in Forschung, Nuklearmedizin, Kerntechnik, nuklearem Rückbau und Entsorgung.
 Bioanalytik: Messtechnik auf Basis der Lumineszenztechnik für verschiedene Disziplinen der Life Sciences.

Weblinks 

 Website

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Messtechnik)
Sensorhersteller
Bad Wildbad
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Calw)
Gegründet 1949